Bootleg (englisch „Stiefelschaft“, historisch verwendet für Schmuggel) bezeichnet:
 Bootleg, nicht autorisierte Musik- oder Video-Aufzeichnung
 Mashup (Musik), Musikcollage aus mindestens zwei verschiedenen Stücken